Das Quadeinzel (Rollstuhl) der French Open 2022 ist ein Rollstuhltenniswettbewerb in Paris.

Vorjahressieger ist Dylan Alcott.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Quadeinzel
2022